Dymer může být:

 Dymer (Ukrajina) – sídlo městského typu v Kyjevské oblasti na Ukrajině
 Dymer (vesnice v Polsku) – vesnice ve Varmijsko-mazurském vojvodství v Polsku
 Dymer (řeka) – řeka ve Varmijsko-mazurském vojvodství v Polsku
 Dymer (báseň) – báseň britského autora C.S.Lewise